Nordbahn is een aanduiding voor diverse spoorlijnen in Duitsland en Oostenrijk, waaronder:

Duitsland
 Friedrich-Wilhelms-Nordbahn: spoorlijn Bebra - Kassel (zuidelijke deel), spoorlijn Warburg - Kassel (noordelijke deel)
 Berliner Nordbahn (Berlijn - Stralsund)
 Pfälzische Nordbahn (Neustadt (Weinstr) - Monsheim)
 Preußische Nordbahn (Berlijn - Stralsund)
 Tecklenburger Nordbahn (Rheine - Osnabrück, ten noorden van de hoofdverbinding
 spoorlijn Neumünster - Bad Oldesloe, geëxploiteerd door Nordbahn Eisenbahngesellschaft

Voormalige spoorlijnen:
 spoorlijn Borken - Burgsteinfurt
 spoorlijn Vreden - Stadtlohn

Oostenrijk
 Nordbahn (Oostenrijk) (Wenen - Břeclav)